Le Queux est un patronyme porté notamment par :

 Regnaud le Queux (vers 1440-vers 1500), auteur français médiéval ;
 William Le Queux (1864-1927), écrivain, journaliste et correspondant de guerre britannique.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme